Narberth (Pembrokeshire), au pays de Galles, Royaume-Uni,
Narberth (Pennsylvanie), aux États-Unis.